Sibir Novosibirsk může znamenat:

 HK Sibir Novosibirsk – ruský hokejový tým
 FK Sibir Novosibirsk – ruský fotbalový tým